Флаг городского поселения «Нико́льск» Никольского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три части — верхнюю красную в виде опрокинутого равностороннего треугольника, не достигающего вершиной нижнего края на 5/18, основание которого совпадает с верхним краем полотнища; белую в виде полосы (шириной в 1/8 длины полотнища), образующей угол, упирающейся в нижний край; и зелёную в виде двух одинаковых треугольников».

Обоснование символики 
Флаг города Никольска разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности города.

Город Никольск образовался из села Николо-Пестровки, образованного в свою очередь на месте сёл Никольское (известно с 1668 года, названо по церкви) и Пестровка (известно с 1680-х годов). Свой статус и название город получил в 1954 году.

Основным элементом флага Никольска является белая полоса — омофор (принадлежность богослужебного облачения). Омофор аллегорически символизирует Святого Николая именем которого назван город.

Кристалл в виде ромба символизирует старейшее предприятие города — Никольско-Бахметьевский завод, основанный Бахметьевыми и князьями Оболенскими, выполнявший заказы царского двора, дворянской знати, владельцев торговых и промышленных компаний России. Потомственные бахметьевские мастера владели всеми тонкостями стекольного ремесла: безупречные формы, выразительный декор, чувство меры, художественный вкус, исполнительская культура всегда отличали заводские изделия.

Ныне в ассортименте завода «Красный гигант» — продукция на все вкусы: дорогой хрусталь, разнообразная бытовая посуда из простого стекла, церковная утварь, парфюмерная и аптекарская тара.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, совершенство, мир и взаимопонимание.

Зелёный цвет дополняет символику природы и аллегорически показывает географическое расположение города Никольска в Приволжской возвышенности на реке Вырган, а также красоту природы, окружающую город.

Зелёный цвет символизирует весну, радость, жизнь, природу и здоровье.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги городов России